Radoslav Hecl (né le  à Partizánske en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1992 avec le Dukla Trenčín dans le championnat de Tchécoslovaquie. Il est quintuple champion de Slovaquie en 1994 avec le Dukla puis en 1998, 2000, 2002 et 2005 avec le HC Slovan Bratislava. Il est choisi au septième tour, en deux-cent-huitième position par les Sabres de Buffalo lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2002. Il part alors en Amérique du Nord. Il dispute quatorze matchs avec les Sabres dans la Ligue nationale de hockey, le premier le  chez les Maple Leafs de Toronto. Il met un terme à sa carrière en 2008 après deux dernières saisons au Royaume-Uni puis en Italie. Il ajoute à son palmarès la Coupe d'Italie 2008 avec le SG Pontebba.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.
Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1991-1992|| Dukla Trenčín Jr.|| Tchécoslovaquie Jr.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Dukla Trenčín || Tchécoslovaquie|| 12|| 0|| 0|| 0|| || || || || || 
|-
| 1992-1993|| Dukla Trenčín Jr.|| Tchécoslovaquie Jr.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1993-1994|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque|| 33|| 2|| 11|| 13|| 0|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Dukla Trenčín || Extraliga slovaque|| 18|| 2|| 0|| 2|| || || || || || 
|-
| 1995-1996|| HK Nitra|| Extraliga slovaque|| 39|| 6|| 5|| 11|| || || || || || 
|-
| 1996-1997|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 34|| 1|| 5|| 6|| 41|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| HC Slovan Bratislava|| LEH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1997-1998|| HC Slovan Bratislava || Extraliga slovaque|| 35|| 8|| 7|| 15|| 41|| 10|| 0|| 4|| 4|| 6
|-
|1997-1998 || HC Banská Bystrica || 1.liga || 5|| 1|| 0|| 1|| 16|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| HC Slovan Bratislava|| LEH || 6|| 2|| 1|| 3|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1998-1999|| HC Slovan Bratislava|| LEH || 6|| 0|| 0|| 0|| 14|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 40|| 5|| 10|| 15|| 61|| 10|| 2|| 4|| 6|| 31
|-
| 1999-2000|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 41|| 2|| 7|| 9|| 61|| 8|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2000-2001|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 25|| 2|| 5|| 7|| 6|| 6|| 1|| 1|| 2|| 18
|-
| 2001-2002|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 50|| 7|| 13|| 20|| 22|| 19|| 3|| 5|| 8|| 10
|-
| 2002-2003|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 14|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Americans de Rochester|| LAH|| 58|| 6|| 14|| 20|| 41|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 35|| 1|| 6|| 7|| 84|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 44|| 4|| 7|| 11|| 34|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 31|| 1|| 3|| 4|| 18|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Manchester Phoenix || EIHL || 50|| 7|| 15|| 22|| 91|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| SG Pontebba|| Serie A|| 28|| 3|| 8|| 11|| 30|| || || || || 

| 14|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||

Au niveau international 

| 1992 || align="left"| Championnat d'Europe moins de 18 ans || 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde junior || 4|| 1|| 4|| 5|| 2|| ||align="left"|  Médaille d'or du mondial C
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| ||align="left"|  Médaille d'or du mondial C1
|-
| 1999 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| ||align="left"| Septième place
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en octobre 1974
Naissance à Partizánske
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HK Nitra
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur de la SG Pontebba
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur des Manchester Phoenix